Hull heißen die Orte

in Großbritannien:
 Kingston upon Hull, kurz: Hull
 Hull (Fluss), Fluss in East Yorkshire

in den Vereinigten Staaten:
 Hull (Georgia), im Madison County
 Hull (Illinois), im Pike County
 Hull (Iowa), im Sioux County
 Hull (Massachusetts), im Plymouth County
 Hull (Texas), im Liberty County
 Hull (West Virginia), im McDowell County
 Hull (Town, Marathon County), Town(ship) in Wisconsin
 Hull (Town, Portage County), Town(ship) in Wisconsin
 Hull Prairie

in Kanada:
 Hull (Québec), siehe Gatineau

Hull steht weiter für:
 Hull (Familienname), einen Familiennamen
 Hull Bay, Bucht an der Ruppert-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Hull-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Hull Point, Landspitze von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Hull Island (Begriffsklärung)
 Hull-Code (Begriffsklärung)
 Hull Identification Number, Schiffsnummer an Sportbooten

Siehe auch:
 Hul